Nutaarmiut steht für folgende geographischen Objekte in Grönland:

 Nutaarmiut, Ort im Distrikt Upernavik

Inseln:
 Nutaarmiut (Insel, Maniitsoq) im Distrikt Maniitsoq
 Nutaarmiut (Insel, Nanortalik) im Distrikt Nanortalik
 Nutaarmiut (Insel, Paamiut) im Distrikt Paamiut
 Nutaarmiut (Insel, Upernavik, nördlich) im Distrikt Upernavik
 Nutaarmiut (Insel, Upernavik, südlich) im Distrikt Upernavik